Sai Kung bezeichnet folgende Orte in Hongkong:

 Sai Kung District, ein Distrikt in den New Territories von Hongkong
 Sai Kung (Town), Stadt in den New Territories von Hongkong
 Sai-Kung (Peninsula), eine Halbinsel in Hongkong